Meervoud van paal
Palen als heraldisch gebruik. Zie: Palen (heraldiek)

Zie ook
De Palen